Jakub Janda je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Jakub Janda (* 1978) – český skokan na lyžích a poslanec Parlamentu České republiky
 Jakub Janda (1990) – český politický analytik a komentátor
 Jakub Janda (pedagog) (1835–1917) – český středoškolský profesor